Fournel är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jean-François Fournel (1745–1820), fransk jurist
 Paul Fournel (född 1947), fransk författare
 Victor Fournel (1829–1894), fransk författare

Franska efternamn